Любимовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и России:

 Любимовская волость (Опочецкий район) — в составе Опочецкого района Псковской области (до 2005 года)
 Любимовская волость (Новомосковский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Любимовская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии
 Любимовская волость (Богородицкий уезд) — в составе Тульской губернии